Roggero ist der Familienname folgender Personen:

 Margaret Roggero (1918–2011), US-amerikanische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Rinaldo Roggero (1891–1966), italienischer Fußballspieler